Federació Catalana de Tennis, màxima institució reguladora del tennis a Catalunya
 Federació Catalana de Taekwondo, màxima institució reguladora del taekwondo a Catalunya
 Federació Catalana de Triatló, màxima institució reguladora del triatló a Catalunya
 Fundação para a Ciência e Tecnologia, institució pública dedicada a la recerca científica a Portugal
 Territori de la Capital Federal (del seu nom en anglès Federal Capital Territory), districte federal a l'entorn d'Abuja, capital de Nigèria
 FC Twente, club de futbol de la ciutat d'Enschede (Països Baixos)
 Tractat d'Amistat Xina-Rússia de 2001 (de l'acrònim en anglès Friendship and Cooperation Treaty), tractat internacional de cooperació entre Xina i Rússia
 Flight Control Team, equip de control des de terra del laboratori Columbus, ubicat a l'Estació Espacial Internacional
 Formació en centres de treball, pràctiques en empreses dins del programa de la Formació professional
 FCT també és l'acrònim de la signatura de Fernando Cabedo Torrents, il·lustrador valencià